Baraggetta ima više značenja:
 Baraggetta, Milano
 Baraggetta, Vercelli